Жидель — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жидель, Григорий Яковлевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Жидель, Сергей Петрович (1952—2019) — украинский художник и график, заслуженный художник Украины (2018).
 Жидель, Шарль Антуан (1827—1900) — французский писатель.